Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bibb (ang. Bibb County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Bibb (ang. Bibb County) – w stanie Georgia